El término vampiro puede referirse:

Folclore 
 al vampiro, la criatura mítica;

Biología 
 al murciélago hematófago conocido como vampiro (subfamilia Desmodontinae);
 al murciélago hematófago conocido como vampiro común o vampiro de Azara (Desmodus rotundus);

Literatura 
 a El vampiro (1748), de Heinrich August Ossenfelder, uno de los primeros poemas relativos al género;
 al relato del género vampírico romántico El vampiro (1819) de John Polidori;
 al relato checo El vampiro (1871), de Jan Neruda;
 al relato con toques humorísticos Vampiro (1901), de Emilia Pardo Bazán;
 al relato corto italiano Un vampiro (1904), de Luigi Capuana;
 a la novela hondureña El vampiro (1910), de Froylán Turcios;
 al cuento de terror uruguayo El vampiro (1927), de Horacio Quiroga;
 a la novela de aventuras Vampiro (2009), de José de la Rosa;

Cómic 
 Vampiro, uno de los personajes de ficción en el universo de Marvel Comics.

Cine y televisión 
 a la película mexicana El vampiro, de Fernando Méndez (1957);

Música 
 a El vampiro (1828), ópera de Heinrich Marschner;

Otros usos 
 al juego de rol Vampiro: la mascarada, creado por la compañía White Wolf Game Studios;
 al juego de rol Vampiro: el requiem, actualización del anterior;
 a un paciente psiquiátrico con un cuadro de vampirismo; o
 al luchador profesional canadiense Vampiro, pseudónimo de Ian  Hodgkinson.